Urrô (Arouca), een plaats in de Portugese gemeente Arouca
 Urrô (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel